Hillcrest ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Hillcrest (Alabama)
 Hillcrest (Arkansas)
 Hillcrest (Connecticut)
 Hillcrest (Delaware)
 Hillcrest (Georgia)
 Hillcrest (Idaho)
 Hillcrest (Douglas County, Illinois)
 Hillcrest (Illinois)
 Hillcrest (Indiana)
 Hillcrest (Kalifornien)
 Hillcrest (Kentucky)
 Hillcrest (Massachusetts)
 Hillcrest (Michigan)
 Hillcrest (New Jersey)
 Hillcrest (New York)
 Hillcrest (North Carolina)
 Hillcrest (Ohio)
 Hillcrest (Pennsylvania)
 Hillcrest (South Carolina)
 Hillcrest (Tennessee)
 Hillcrest (Texas)
 Hillcrest (Virginia)
 Hillcrest (Washington)
 Hillcrest (West Virginia)
 Hillcrest (Wisconsin), im Douglas County

in Australien:
 Hillcrest (Queensland)

in Kanada:
 Hillcrest (Alberta)
 Hillcrest (Norfolk County, Ontario)
 Hillcrest (Prince Edward County, Ontario)

in Neuseeland:
 Hillcrest (Auckland), Vorort von Auckland
 Hillcrest (Waikato), Vorort von Waikato

in Südafrika:
 Hillcrest (Durban), Stadtteil von Durban

Hillcrest bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 Hillcrest Classics, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Hillcrest Heights